Голдобин — фамилия. Известные носители:

 Голдобин, Анатолий Владимирович (1882—1927) — советский киновед, организатор кинопроизводства, журналист.
 Голдобин, Иван Флегонтович (ок. 1830—1892) — верхнеудинский, киренский и иркутский купец.
 Голдобин, Игорь Валерьевич (род. 1968) — генерал-майор.
 Голдобин, Михаил Фёдорович (1887—1960) — советский инженер-металлург.

Географические объекты 
 Мыс Голдобина